IRL:
 IRL — аббревиатура от , означающая «в реальной жизни» (вне Интернета, физически, офлайн).
 IRL IndyCar () — название серии американского чемпионата по автогонкам Izod IndyCar с  1994 по 2002 год.
 IRL Indy Lights — гонка поддержки IRL IndyCar.
 Союз Отечества и Res Publica (, IRL) — консервативная политическая партия в Эстонии.